Battaglia di Parma fra Guelfi e Ghibellini nel XIII secolo;
 battaglia di Parma del 1734, nel corso della guerra di successione polacca.